MI steht für:
 Directorate of Military Intelligence, den britischen Geheimdienst, heute nur noch mit den Abteilungen MI5 (Security Service) und MI6 (Secret Intelligence Service)
 Maschine für die Informatikausbildung, ein virtueller einfacher Microcomputer, der in Universitäten zur Ausbildung der Informatik-Studenten genutzt wird.
 Maschinen-Interface
 Master Instructor, ein Tauchlehrer-Ausbildung und Brevetierung für Gerätetaucher von PADI
 Medieninformatik, ein interdisziplinärer Schwerpunkt der angewandten Informatik
 Medizinische Informatik, ein Spezialgebiet innerhalb der angewandten Informatik
 Methylisothiazolinon, ein Biozid oder Konservierungsmittel
 Michigan, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Mil (Hubschrauber) (auch Mi), als Abkürzung der Typenreihen des russischen Hubschrauberherstellers
 Ministrantium Infirmis, als Teil von Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, dem lateinischen Namen des Ordens der Kamillianer
 Mischgebiet, in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Mission: Impossible (Film)
 Mitralklappeninsuffizienz
 Monkey Island, Adventurespiel von LucasArts
 Motivational interviewing (Motivierende Gesprächsführung)
 Multiple Imputation, in der Statistik
 Musikindustrie
 Mutual Information oder Transinformation
 Myokardinfarkt
 Silk Air, singapurische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die Zahl 1001 in römischen Zahlzeichen

MI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Minden-Lübbecke
 Griechenland: Fthiotida (Lamia)
 Italien: Milano (deutsch: Mailand)
 Österreich: Bezirk Mistelbach
 Slowakei: Okres Michalovce
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

MI als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Minden

M.I steht für: 
 M.I Parseval, österreich-ungarisches halbstarres Prallluftschiff

Mi steht für:
 eine andere Tonbezeichnung für das E in der Musik, siehe anderssprachige Tonbezeichnungen
 den dritten Ton der Tonleiter bei der Solmisation
 Micha, ein Buch der Bibel
 Mebi, ein Binärpräfix
 Michel-Katalog-Nummer in Kombinationen wie z. B. Mi.Nr., Mi.-Nr. oder Mi-Nr.
 einen der frühjapanischen Fünf Könige von Wa
 Xiaomi einem chinesischen Technologiekonzern

Mi ist der Familienname folgender Personen:
 Mi Fu (1051–1107), chinesischer Maler
 Mi Hong (* 1993), chinesischer Sprinter
 Young-Chin Mi (* 1979), deutscher Badmintonspieler

Mi ist ein Pseudonym von:
 Friedrich Georg Sibeth (1793–1880), deutscher Gutsbesitzer und niederdeutscher Schriftsteller

Mi. steht für:
 Mittwoch, einen Wochentag 

mi steht für:
 Maorische Sprache (Maori) nach ISO 639-1
 engl. , die Längeneinheit Meile
 verlag moderne industrie

Siehe auch:
 M1

MI